DTX steht für
 DTX-Format, einen Formfaktor für Hauptplatinen von Microcomputern
 Discontinuous Transmission, bei Telephonsystemen die Einstellung der Übertragung bei Sprechpausen
 DTX (Fernsehsender), vormales Discovery Turbo Xtra, Polen

Abkürzung